Goliath (singel) – singel zespołu The Mars Volta wydany w 2008 roku.
 Goliath (singel Smith & Thell) – singel zespołu Smith & Thell wydany w 2020 roku.
 Goliath (mina) (niem. Leichter Ladungsträger Sd.Kfz.302, 303, Goliath) – niemiecki lekki nosiciel ładunków wybuchowych
 Goliath (statek kosmiczny) – fikcyjny statek kosmiczny
 Goliath (Walibi Holland) – stalowa kolejka górska firmy Intamin w parku Walibi Holland
 Goliath (motoryzacja) – niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Matumona Lundala – angolski piłkarz występujący pod pseudonimem "Goliath"
 Goliath – serial platformy Amazon
 język una (goliath) – język papuaski

Zobacz też 
 Goliat